Verstopfung steht für
 Obstipation, eine Störung der Darmaktivität in der Human- und Tiermedizin
 Schlundverstopfung, Tierkrankheit
 Rohrverstopfung im Sanitärbereich 
 Saugsiebverstopfung im Kernkraftwerk	
Siehe auch:
 Stopfen